Emi (iorubá) — termo iorubá
 Emi (rei) — rei da Acádia
 EMI — grupo fonográfico